Совещание по заболеваемости и смертности (англ. Morbidity and mortality (M&M) conference) - формат регулярных конференций по разбору послеоперационных осложнений и причин смерти больных в госпитале, которые традиционно проводятся медицинскими службами в американских клинических учреждениях. Такие совещания проводится с целью обсуждения и экспертной оценки  ошибок, возникающих во время лечения. Задачей хорошо спланированной M&M конференции является обучение медицинского персонала, изменение практик и предотвращение врачебных ошибок, приводящих к осложнениям у пациентов .

Формат совещаний по заболеваемости и смертности был предложен в начале 1900-х годов американским хирургом Эрнестом Кодменом в Массачусетской больнице общего профиля в Бостоне (Massachusetts General Hospital, MGH). Идеи Кодмена способствовали стандартизации клинической практики, например внедрению Американской коллегией хирургов в 1916 году системы отчетов об ответственности за неблагоприятные исходы. По мере развития медицинской профессии вошло в привычку обсуждение врачами своих ошибок на M&M конференциях, где представлялись также и выводы по результатам аутопсии. В 1983 году Аккредитационный совет по последипломному медицинскому образованию США (ACGME) ввел требование к аккредитованным программам резидентства о проведении еженедельных разборов возникающих осложнений и смертности.

Интересные факты 
 В русскоязычном переводе "Здравый смысл Шайна в неотложной абдоминальной хирургии" термин M&M conferense был адаптирован как "комиссия по изучению летальных исходов" (сокр. КИЛИ) .

В искусстве 
 Проблематика M&M конференций раскрывается в американском сериале "Monday Mornings" (2013) (рус. "Тяжёлый понедельник" или "Понедельник утром").

Примечания

Литература 
 Атул Гаванде. Чек-лист. Как избежать глупых ошибок, ведущих к фатальным последствиям. М.: Альпина Паблишер, 2014. ISBN 978-5-9614-4697-5

Медицина
Хирургия